Miejscowości w Anglii:
 Pickering – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Pickering Nook – miejscowość w hrabstwie Durham
Miejscowości w Kanadzie:
 Pickering – miejscowość w prowincji Ontario, w regionie Durham
Miasta w USA:
 Pickering – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
Gminy w USA:
 Pickering (ang. Pickering Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
Astronomia:
 Pickering – krater na Księżycu
Osoby:
 Chip Pickering – polityk amerykański
 Edward Charles Pickering – astronom amerykański
 Rebecca Pickering – amerykańska piosenkarka
 Timothy Pickering – polityk amerykański
 William Pickering – astrofizyk amerykański
 William Henry Pickering – astronom amerykański